Kleine Dommel, een rivier in de Kempen en de Meierij van 's-Hertogenbosch
Rullen, het braden van gehakt zonder dat er een bal van is gemaakt
Rul (gehucht), een gehucht bij de plaats Heeze